Savilahti est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1963), sprinter céiste finlandais

Toponyme

Savilahti, quartier de Kuopio 

Homonymie de patronyme